Gießen (cidade) - município do Hesse
 Gießen (região) - região administrativa do Hesse
 Gießen (distrito) - distritos rural do Hesse

Desambiguação